Белый Ильмень — топонимы в Астраханской области России.

 Белый Ильмень — посёлок в Красноярском районе, входит в состав Красноярского сельсовета.
 Белый Ильмень — река в дельты реки Волги, координаты 46.383751, 48.353752.